Э́рих Мари́я Рема́рк (, при рождении Эрих Пауль Ремарк, ; 22 июня 1898, Оснабрюк — 25 сентября 1970, Локарно) — немецкий писатель, представитель «потерянного поколения». Его роман «На Западном фронте без перемен» (1929) считается самым популярным антивоенным романом ХХ века.

Биография

Ранние годы 
Эрих Пауль Ремарк был вторым ребёнком в семье книжного переплётчика Петера Франца Ремарка (1867—1954) и Анны Марии Ремарк, в девичестве Шталькнехт (1871—1917). Его старший брат Теодор Артур (1896—1901) умер в возрасте пяти лет; у Эриха Пауля были также сёстры Эрна (1900—1978) и Эльфрида (1903—1943).

В юности Ремарк увлекался творчеством Германа Гессе, Стефана Цвейга, Томаса Манна, Фёдора Достоевского, Марселя Пруста и Иоганна Вольфганга Гёте. С 1904 по 1912 год учился в народной школе, с 1912 по 1915 год — в католической препаранде (трёхклассная подготовительная ступень для обучения в католической учительской семинарии, готовящей учителей народных школ), с 1915 года — в католической королевской учительской семинарии в Оснабрюке. Познакомился с Фрицем Хёрстемайером (1882—1918) и другими членами литературного кружка «Приют грёз». Хёрстемайер стал его духовным наставником.

На фронте 
21 ноября 1916 года Ремарк был призван в армию, а 17 июня 1917 года направлен на Западный фронт. 31 июля 1917 года был ранен осколками гранаты в левую ногу, правую руку и шею. Остаток войны провёл в военных госпиталях Германии.

9 сентября 1917 года от рака прямой кишки скончалась его мать, Анна Мария. «Видел её мертвой в больнице, но не смог её узнать», — записал он в дневник. 31 октября 1918 года его выписали из госпиталя и перевели на службу в запасной пехотный батальон, дислоцированный в Оснабрюке. 15 ноября 1918 года был награждён Железным крестом I степени. Совет рабочих и солдат Оснабрюка утвердил награду. 5 января 1919 года Ремарк был уволен из армии, отказавшись от ордена и почётного знака. Продолжил учёбу в семинарии, которую окончил в июне 1919 года.

Начало литературной деятельности 
С 1919 года Ремарк служил учителем, но уже через год разочаровался в профессии и сменил множество занятий: работал торговым служащим, бухгалтером, продавцом надгробных памятников, воскресным органистом в часовне при госпитале для душевнобольных, давал уроки игры на фортепиано… Впечатления этого периода жизни впоследствии легли в основу романа «Чёрный обелиск».

В 1921 году начал работать редактором в журнале Echo Continental. В это же время, судя по одному из его писем в редакцию, взял псевдоним Erich Maria Remarque, написанный по правилам французской орфографии — что является намёком на гугенотское происхождение семьи. С 1922 года жил в Ганновере.

В 1924 году Ремарк переехал в Берлин и 14 октября 1925 года женился на Ильзе Ютте Цамбоне, бывшей танцовщице. Ютта в течение многих лет страдала от чахотки. Она стала прообразом нескольких героинь писателя, в том числе Пат из романа «Три товарища». Брак продлился чуть более четырёх лет, после чего супруги развелись. В 1938 году Ремарк снова заключил с Юттой брак, чтобы помочь ей выбраться из Германии и получить возможность жить в Швейцарии, где он в то время проживал. Позже они вместе уехали в США. Официально развод был оформлен лишь в 1957 году. Ремарк до конца жизни выплачивал Ютте денежное пособие, а также завещал ей 50 тысяч долларов.

С ноября 1927 года по февраль 1928 года роман Ремарка «Станция на горизонте» публиковался в журнале Sport im Bild, в котором он в то время работал.

Известность 

В 1929 году в свет вышел роман «На Западном фронте без перемен», в котором Ремарк описал жестокость войны с точки зрения 20-летнего солдата. Роман мгновенно стал настоящей сенсацией и сразу же был переведён на 26 языков. За год было продано полтора миллиона экземпляров. Год спустя на экраны вышла одноимённая экранизация романа, снятая в Голливуде режиссёром Льюисом Майлстоуном.

4 декабря 1930 года национал-социалисты под руководством Йозефа Геббельса предприняли в Берлине массированные попытки сорвать премьеру фильма «На Западном фронте без перемен».

В 1931 году Ремарк был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Союз германских офицеров протестовал против этой номинации на том основании, что роман очерняет немецкую армию и её солдат.

Тогда как Стефан Цвейг назвал роман «совершенным произведением», Томас Манн в своём дневнике отдал Ремарку «пальму неполноценности». Многие приняли роман и фильм в штыки. Говорили даже, что рукопись была украдена Ремарком у погибшего товарища. С ростом нацизма в стране писателя всё чаще называли предателем народа и продажным писакой. Гитлеровская газета Völkischer Beobachter утверждала, что он на самом деле Крамер (, если прочитать его настоящую фамилию  наоборот) и что он еврей.

Переживая постоянные нападки, Ремарк много пил. Однако книга и фильм позволили ему заработать приличное состояние, заметную часть которого он потратил на покупку картин Сезанна, Ван Гога, Гогена и Ренуара. Одно из первых приобретений — пейзаж Ван Гога «Железнодорожный мост через авеню Монмажур». К вопросу коллекционирования Ремарк подошел со всей педантичностью. Он проштудировал огромное количество книг по искусствоведению и стал экспертом в вопросах живописи.

В апреле 1931 года отдельной книгой в свет вышел его роман «Возвращение». В августе 1931 года Ремарк купил недалеко от Асконы виллу «Каза Монте Табор» на озере Лаго Маджоре в Швейцарии. В апреле 1932 года во время работы над романом «Пат» (позднее получившим название «Три товарища») банковский вклад Ремарка на сумму 20 тыс. рейхсмарок был изъят по подозрению в незаконных валютных операциях. В августе Ведомственный суд Берлин-Митте вынес распоряжение о штрафных санкциях за незаконные валютные операции в виде денежного штрафа в размере 30 тыс. рейхсмарок или шестидесятидневного тюремного заключения. Ремарк уплатил штраф и уехал в Швейцарию. С ноября 1932 года он лишь ненадолго задерживался в Берлине для решения деловых вопросов, останавливаясь в отеле «Маджестик» на Бранденбургише штрассе. Но в результате враждебного отношения к фильму «На Западном фронте без перемен», уголовного преследования и травли со стороны НСДАП, особенно Йозефа Геббельса, 31 января 1933 года, через день после того, как Гитлер был назначен канцлером, окончательно покинул Германию.

После прихода к власти национал-социалисты запретили и сожгли его книги. Показательное сожжение книг состоялось 10 мая 1933 года на Опернплац в Берлине, а также в ряде других городов Германии. Студенты скандировали: «Нет — писакам, предающим героев Мировой войны. Да здравствует воспитание молодёжи в духе подлинного историзма! Я предаю огню сочинения Эриха Марии Ремарка». Запрету подвергся и фильм «На Западном фронте без перемен».

В 1935 году Ремарк принял участие в парижском конгрессе писателей в изгнании. В сентябре 1937 года в Венеции повстречал актрису Марлен Дитрих, с которой познакомился ещё в Германии. Между ними завязался роман, ставший невероятно мучительным для писателя. Ремарк был отчаянно влюблён в Пуму, как он называл Дитрих, и вывел её в «Триумфальной арке» в образе Жоан Маду. К работе над этим романом он приступил в 1938 году.

В том же году национал-социалисты лишили писателя немецкого гражданства. В 1939 году в свет вышел роман «Возлюби ближнего своего». Ремарк получил американскую визу и переехал в США. Здесь он сблизился с другими немецкими эмигрантами, такими как Лион Фейхтвангер, Бертольт Брехт и Марлен Дитрих. В отличие от многих писателей-эмигрантов, он пользовался высоким уровнем признания и известности, отчасти благодаря тому, что некоторые его произведения были опубликованы на английском языке.

В 1943 году младшая из двух сестёр Ремарка, Эльфрида Шольц, была арестована в Германии за антивоенные и антигитлеровские высказывания. По свидетельству очевидцев, судья заявил ей: «Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». На суде её признали виновной и 16 декабря 1943 года гильотинировали. Её старшей сестре, Эрне Ремарк, был выслан счёт на сумму 495 марок и 80 пфеннигов за содержание Эльфриды в тюрьме, судопроизводство и саму казнь. О гибели Эльфриды Ремарк узнал лишь после войны и посвятил ей роман «Искра жизни», вышедший в 1952 году. 25 лет спустя именем сестры Ремарка назвали улицу в её родном городе Оснабрюке.

В 1945 году Ремарк завершил роман «Триумфальная арка». В 1947 году он получил американское гражданство.

В феврале 1948 года состоялась премьера экранизации романа «Триумфальная арка». 19 мая того же года после девятилетнего отсутствия Ремарк вернулся в Европу. Он побывал в Риме, Париже, Цюрихе. В ноябре заболел болезнью Меньера, страдал и от депрессии. Он даже обратился к психоаналитику, который заключил, что истоки неврастении коренились в переживаниях детства.

В 1950 году полным разрывом завершились отношения с Натальей Палей после десяти лет постоянных встреч, ссор, разрывов, возвращений. Ремарк уехал в Нью-Йорк, где в 1951 году познакомился с голливудской актрисой Полетт Годдар (1910—1990), бывшей женой Чарли Чаплина, которая помогла ему прийти в себя после разрыва с Дитрих, излечила от депрессии и, как говорил сам Ремарк, «действовала на него положительно». Благодаря улучшению душевного здоровья писатель смог закончить роман «Искра жизни» и его перевод на английский язык, а затем продолжать творческую деятельность.

Ремарк страдал от новых приступов болезни Меньера, кроме того, врачи диагностировали у него диабет. Несмотря на болезнь, Ремарк посетил родной город Оснабрюк, где встретился с отцом и сестрой Эрной.

В 1954 году вышел его роман «Время жить и время умирать», посвящённый Полетт Годдар. В том же году умер отец Ремарка — Петер Франц.

Ремарк написал сценарий фильма «Последний акт» (1955). В сентябре 1956 года в Западном Берлине состоялась премьера спектакля по его пьесе «Последний полустанок», а через месяц в свет вышел роман «Чёрный обелиск».

В 1957 году Ремарк наконец развёлся с Юттой, а в 1958 году женился на Полетт, но всё равно не мог полностью освободиться от своих прежних комплексов. Ремарк пытался подавлять свои чувства и продолжал пить. В дневнике он писал, что, будучи трезв, не может общаться с людьми и даже с самим собой. В том же году Ремарк вернулся в Швейцарию. Он написал сценарий фильма «Время любить и время умирать» (по роману «Время жить и время умирать») и даже сыграл в нём эпизодическую роль профессора Польмана. Через год вышел его роман «Жизнь взаймы», а в 1962 году — «Ночь в Лиссабоне».

Последние годы жизни 

В 1963 году в Неаполе у Ремарка случился инсульт. Полетт Годдар в это время снималась в Риме в фильме по книге Альберто Моравиа «Равнодушные». Ремарку удалось победить болезнь. Через два года, во время поездки с Полетт в Милан, сердце дало сбой в третий раз, и Ремарк попал в клинику. Здоровье писателя продолжало ухудшаться.

В 1964 году делегация из родного города Ремарка вручила ему почётную медаль, а в 1967 году посол ФРГ в Швейцарии вручил ему орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». На этой церемонии у писателя произошёл очередной сердечный приступ. Несмотря на награды, немецкое гражданство Ремарку так и не вернули.

В 1968 году к 70-летию писателя швейцарский город Аскона, в котором он жил, избрал его своим почётным гражданином.

Две последние зимы Ремарк и Полетт провели в Риме. После очередной остановки сердца летом 1970 года Ремарка положили в больницу Локарно.

Эрих Мария Ремарк скончался 25 сентября 1970 года на 73-м году жизни от аневризмы аорты. Похоронен на кладбище Ронко-сопра-Аскона в кантоне Тичино. Полетт Годдар, умершая двадцать лет спустя, 23 апреля 1990 года, похоронена рядом с ним.

Избранная библиография 
Романы
 Приют грёз (вариант перевода — «Мансарда снов») () (1920)
 Гэм () (1924) (опубликовано посмертно в 1998)
 Станция на горизонте () (1927)
 На Западном фронте без перемен () (1929)
 Возвращение () (1931)
 Три товарища () (1936)
 Возлюби ближнего своего () (1941)
 Триумфальная арка () (1945)
 Искра жизни () (1952)
 Время жить и время умирать () (1954)
 Чёрный обелиск () (1956)
 Жизнь взаймы (1959):
  — журнальный вариант;
  — Небеса не знают любимчиков — полный вариант
 Ночь в Лиссабоне () (1962)
 Земля обетованная (остался незавершённым, опубликован посмертно):
  — Тени в раю — сокращённая и переработанная издательством Droemer Knaur версия рукописи романа (опубликована в 1971);
  — Земля обетованная — полный вариант (опубликован в 1998 году)

Рассказы
Сборник «Воинствующий пацифист» ():
 Враг () (1930—1931)
 Безмолвие вокруг Вердена () (1930)
 Карл Брегер во Флери () (1930)
 Жена Йозефа () (1931)
 История любви Аннеты () (1931)
 Странная судьба Иоганна Бартока () (1931)

Прочее
 Последний полустанок (1953), пьеса
 Возвращение Инока Дж. Джонса (1953), пьеса
 Последний акт () (1955), киносценарий
 Последняя остановка () (1956), пьеса
 Будьте бдительны!! () (1956), статья
 Эпизоды за письменным столом () (1998)
 Скажи мне, что ты меня любишь... () (2001)

Память 
В 1972 году в Берлине на доме по адресу Виттельсбахерштрассе, 5, где возник роман «На Западном фронте без перемен», в честь Ремарка была открыта мемориальная доска.

В 1991 году родной город писателя Оснабрюк учредил Премию мира имени Эриха Марии Ремарка, которая вручается каждые два года за выдающиеся достижения в научной, литературной или журналистской деятельности по вопросам сохранения мира, гуманизма и прав человека.

В 1995 году историк Тони Джадт основал Институт Эриха Марии Ремарка при Центре европейских и средиземноморских исследований Нью-Йоркского университета.

В 1999 году именем Ремарка был назван астероид (10119).

В 1999 году в Берлине на доме по адресу Кайзердамм, 114 в честь Ремарка была открыта мемориальная доска.

В 1996 году в Оснабрюке открылся Центр мира имени Эриха Марии Ремарка под совместным управлением города и Оснабрюкского университета. В музее, среди прочего, представлена ​​постоянная экспозиция под названием «Независимость — терпимость — юмор», посвященная жизни и творчеству Ремарка, а также хранится архив о писателе.

Факты 
 По данным Российской книжной палаты, в 2022 году Ремарк вошёл в десятку самых издаваемых в России авторов художественной литературы с общим тиражом 718 тысяч экземпляров.

Примечания

Ссылки 

 Эрих Мария Ремарк: жизнь и творчество
 Эрих Мария Ремарк
 Письма к Марлен Дитрих. «Скажи мне, что ты меня любишь…»
 Дмитрий Быков лекция «Возвращение Ремарка» в лектории Прямая речь

Немецкие писатели XX века
Пацифисты

Писатели Германии XX века
Участники Первой мировой войны (Германия)
Эмигранты из Германии
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Умершие от аневризмы аорты
Похороненные в кантоне Тичино